Im Bezirk Ried im Innkreis bestehen 173 denkmalgeschützte Objekte. Die unten angeführte Liste führt zu den Gemeindelisten und gibt die Anzahl der Objekte an.

Bezirk Ried im Innkreis